Gilmore se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles W. Gilmore
 Charles Whitney Gilmore